Брадис — фамилия.

Известные носители 

 Владимир Модестович Брадис (1890—1975) — советский математик, составитель «Четырехзначных математических таблиц»;
 Елизавета Модестовна Брадис (1900—1975) — советский геоботаник, сестра В. М. Брадиса.